Fox Island kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Fox Island (Spring Point), ö, 
 Fox Island, Weddell Island Group, ö, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar